Formula Renault 2.0 NEC 2011 var den sjätte säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Northern European Cup. Den första tävlingshelgen kördes på Hockenheimring den 9-10 april, och den sista på Autodromo Nazionale Monza den 24-25 september. Carlos Sainz Jr. vann förarmästerskapet och Koiranen bros. vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

2011
Motorsportevenemang 2011